Прусик — схватывающий верёвочный узел, названный в честь К. Прусика.
 Парсел прусик — регулируемая петля самостраховки альпиниста, применяемая в спасательных работах.
 Тандем прусик — система схватывающих узлов для страховки при спасательных работах.
 Прусик — саранча итальянская.
 Прусик, Карл (1896—1961) — австрийский альпинист.
 Прусик, Франтишек (; 1845—1905) — чешский славист.

См. также 
 Прус

Примечания